Stefano Beltrame ist der Name folgender Personen:

* Stefano Beltrame (Diplomat) (* 1960), italienischer Diplomat und Autor
 Stefano Beltrame (Fußballspieler) (* 1993), italienischer Fußballspieler